

Geografia 
 Aurich – città della Bassa Sassonia, in Germania
 Aurich – distretto della città di Vaihingen an der Enz nel land del Baden-Württemberg, in Germania
 Circondario di Aurich – circondario della Bassa Sassonia, in Germania

Persone 
 Otto Aurich – attore e regista teatrale austriaco

Altro 
 Club Juan Aurich – società calcistica peruviana, con sede nella città di Chiclayo